Ре́ймонд () — английская фамилия. Известные носители:
 Реймонд, Алекс (1909—1956) — американский художник, создатель комикса «Флэш Гордон».
 Реймонд, Ашер Терренс IV (род. 1978) — американский певец и актёр, известный как просто Ашер.
 Реймонд, Бенджамин Райт (1801—1883) — американский политик, дважды мэр Чикаго (в 1839—1840 и 1842—1843 годах) от Партии вигов.
 Реймонд, Генри Джарвис (1820—1869) — американский журналист и политик, вице-губернатор Нью-Йорка, основатель газеты The New York Times.
 Рэймонд, Джейд (род. 1975) — исполнительный продюсер Ubisoft Montreal и ведущая программы The Electric Playground на канале G4.
 Реймонд, Джилл (род. 1927) — британская актриса.
 Реймонд, Джин (1908—1998) — американский актёр.
 Реймонд, Джон Уильям ((род. 1962) ) — американский генерал, глава космических операций.
 Реймонд, Кауа (род. 1980) — бразильский актёр и модель.
 Реймонд, Лиза (род. 1973) — американская профессиональная теннисистка.
 Реймонд, Мейсон (род. 1985) — профессиональный канадский хоккеист.
 Реймонд, Рене Брабазон (более известен как Джеймс Хедли Чейз; 1906—1985) — британский писатель, автор 93 детективных романов.
 Реймонд, Пол (1945—2019) — британский гитарист и клавишник.
 Реймонд, Пола (1924—2003) — американская актриса.
 Реймонд, Рой (1947—1993) — американский бизнесмен, который основал розничный магазин Victoria's Secret.
 Реймонд, Таня (Raymonde; род. 1988) — американская актриса.
 Реймонд, Эрик Стивен (род. 1957) — американский хакер и писатель, сооснователь Open Source Initiative.

Составные фамилии 
 Реймонд-Джеймс, Майкл (род. 1977) — американский актёр кино и телевидения.

Топонимы 
 Реймонд — тауншип в округе Стернс, Миннесота, США.
 Реймонд — город в округе Кандийохай, штат Миннесота, США.

Другое 
 Реймонд-Моден — французский графский род, в старину владевший маркизатом Моден.

См. также 
 Раймонд
 Раймунд